Тюдоры:

 Тюдоры — королевская династия Англии в 1485—1604.
 Тюдоры — телесериал о династии Тюдоров, точнее — о периоде правления короля Англии Генриха VIII.

См. также 
Тюдор (значения)